Хусто Техада (; родился 6 января 1933, Барселона, Испания — 31 января 2021, там же) — испанский футболист. Он был быстрым нападающим с замечательными техническими и забивными способностями. Один из тех одиннадцати игроков, которые играли за «Барселону» на «Камп Ноу» в день его открытия 24 сентября 1957 года, также сыграл второй матч в истории стадиона.

Биография 
Он начал свою молодёжную карьеру в «Европе», позже присоединился к молодёжи «Барселоны», профессиональную карьеру начал в «Кондале», позже вернулся в «Барселону», но сразу же перешёл в «Реал Мурсию» на правах аренды в сезоне 1952/53. В конце концов, он был включён в первую команду, в которой он за восемь лет сыграл 245 матчей и забил 126 голов.

В 1961 году он принял предложение от «Реала», где пробыл два сезона, за которые пополнил свою коллекцию трофеев двумя новыми титулами. В 1963 году он вернулся в Барселону, чтобы играть за «Эспаньол», Техада закончил свою карьеру два сезона спустя. На международной арене он играл как за первую, так и за вторую сборную, проведя восемь и шесть матчей соответственно. Техада дебютировал в составе сборной 13 апреля 1958 в матче против Португалии в Мадриде, а последний матч провёл 2 апреля 1961 года против Франции. Он сыграл свой лучший матч с командой 15 октября 1958 года, когда испанцы разгромили Северную Ирландию со счётом 6:2, Техада сделал покер.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Кондал»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Эспаньол»